Dick Savitt ha battuto in finale Ken McGregor 6-3 2-6 6-3 6-1.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1951